Paďour ist der Familienname folgender Personen:

 František Paďour (* 1988), tschechischer Radrennfahrer
 Jiří Paďour (1943–2015), tschechischer Ordensgeistlicher, Theologe und Bischof von Budweis